Dürnstein bezeichnet:
 Dürnstein, Stadt in Niederösterreich
 Dürnstein in der Steiermark, ehem. Gemeinde bei Neumarkt in der Steiermark
 Dürnstein (Egling), Ortsteil der Gemeinde Egling, Bayern
 Stift Dürnstein in Dürnstein in Niederösterreich
 Dürnstein (Herrschaft), Grundherrschaft im Erzherzogtum Österreich unter der Enns
 Dürnstein (Stiftsherrschaft), Grundherrschaft im Erzherzogtum Österreich unter der Enns
 Steuerbezirk Dürnstein, ein historisches Territorium in Kärnten

Burgruinen:

Siehe auch:
 Dürrenstein